

Geografia 
 Pasca, comune della Colombia facente parte del dipartimento di Cundinamarca.

Persone 
 Cristiano Pasca, attore, sceneggiatore e regista italiano
 Daniele Finzi Pasca, attore, regista e coreografo svizzero
 Madame Pasca, nome d'arte di Alice-Marie-Angèle Pasquier, attrice francese
 Roberto Pasca, militare della Real Marina del Regno delle Due Sicilie

Pagine correlate 
 Pascha